Die spanische Provinz Valladolid hat 225 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

!Valladolid
Valladolid
!Gemeinden